Dalby Sogn henviser til flere artikler:
 Dråby Sogn (Syddjurs Kommune) – et sogn i Syddjurs Kommune
 Draaby Sogn (Frederikssund Kommune) – et sogn i Frederikssund Kommune